Osoby o tym nazwisku:
 Eric Carlberg – szwedzki strzelec i dyplomata, olimpijczyk
 Jan-Åke Carlberg – szwedzki łyżwiarz szybki
 Vilhelm Carlberg – szwedzki strzelec, olimpijczyk